Bezirksgericht Matrei in Osttirol steht für

 das historische Gericht, siehe Gerichtsbezirk Matrei in Osttirol
 das historische denkmalgeschützte Gebäude, siehe Bezirksgericht Matrei in Osttirol (Baudenkmal)